Lotta antinave – nella strategia militare, sistemi di combattimento atti ad offendere obiettivi navali di superficie
 Missile antinave – missile studiato per colpire unità navali di superficie